Сове́т наро́дных комисса́ров УССР (СНК, Совнарко́м, ) — c 29 января 1919 по 15 марта 1946 высший исполнительный и распорядительный (в первый период существования также и законодательный) орган УССР.

Народный комиссар УССР (нарком) — лицо, входящее в СНК УССР и возглавляющее определённый народный комиссариат (наркомат УССР) — центральный орган государственного управления отдельной сферой деятельности республики.

История 

Предшественником СНК УССР было Временное рабоче-крестьянское правительство Украины (ноябрь 1918 — январь 1919).

На заседании ВУЦИК, которое состоялось 23 мая 1920 года в Харькове, были избраны президиум ВУЦИК и Совнарком Украины в составе:

Председатель Совета Народных Комиссаров и Народный Комиссар по иностранным делам — Раковский Христиан Георгиевич

Народный Комиссар по внутренним делам и социального обеспечения — Антонов Владимир Павлович

Народный Комиссар продовольствия — Владимиров Мирон Константинович

Народный Комиссар земледелия — Мануильский Дмитрий Захарович

Народный Комиссар здравоохранения — Гуревич Моисей Григорьевич

Народный Комиссар юстиции — Терлецкий Евгений Петрович

Народный Комиссар путей сообщения — Ксандров Владимир Николаевич

Народный Комиссар рабоче-крестьянской инспекции — Скрыпник Николай Алексеевич

Начальник Центрального управления чрезвычайных комиссий и особых отделов — Манцев Василий Николаевич

Председатель Промышленного бюро — Чубарь Влас Яковлевич

Уполномоченный Наркомтруда от РСФСР — Глебов

Уполномоченный Наркомфина — Туманов

Уполномоченный Наркомпочтель — Дьяков

В 1946 году СНК УССР был преобразован в Совет Министров УССР.

Функции 
Согласно Конституции СССР 1924 года СНК СССР образовывался для непосредственного руководства отдельными отраслями государственного управления, действовал на основе Положений о народных комиссариатах, которые утверждал ЦИК СССР. Он издавал декреты и постановления, обязательные к исполнению на всей территории СССР (ст.38), рассматривал законодательные акты СНК союзных республик, был подотчётен ЦИК СССР (ст. 39-40). Разделение функций между СССР и союзными советскими республиками выразилось в разделении наркоматов СНК СССР на общесоюзные и объединённые.

Общесоюзные наркоматы:
 по иностранным делам
 по военным и морским делам
 внешней торговли
 путей сообщения
 почт и телеграфов
Общесоюзные народные комиссариаты СССР имели при союзных республиках своих уполномоченных.

Объединённые народные комиссариаты СССР:
 высший совет народного хозяйства
 продовольствия
 труда
 финансов
 рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин, в прессе именовались как РКИ)
Органами объединённых народных комиссариатов СССР являлись одноимённые народные комиссариаты этих республик.

Некоторые наркоматы, связанные с национальной спецификой, были оставлены только на уровне союзных республик:
 земледелия
 внутренних дел
 юстиции
 просвещения
 здравоохранения и социального обеспечения.

Председатели 

 Христиан Раковский январь 1919 — июль 1923;
 Влас Чубарь июль 1923 — апрель 1934;
 Панас Любченко апрель 1934 — август 1937;
 Михаил Бондаренко август — октябрь 1937;
 Николай Марчак октябрь 1937 — февраль 1938 (исполняющий обязанности);
 Демьян Коротченко февраль 1938 — июль 1939;
 Леонид Корниец июль 1939 — февраль 1944;
 Никита Хрущёв февраль 1944 — 15 марта 1946.

Управляющие делами Совета народных комиссаров УССР 
 Василенко Марк Сергеевич — народный комиссар финансов УССР (1935 — август 1937)

См. также 
 Совет Министров СССР
 Совет Народных Комиссаров РСФСР

Примечания

Литература 
 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник. / Сост. В. И. Ивкин. — М.: РОССПЭН, 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Ссылки 

 Совнарком СССР и союзных республик: Персональный состав, 1923-1991 (Украинская ССР)

Украинская ССР
Советы народных комиссаров